Wawilowo (russ. ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Wawilowo (Baschkortostan), in der Republik Baschkortostan
 Wawilowo (Dagestan), in der Republik Dagestan
 Wawilowo (Kaliningrad), in der Oblast Kaliningrad (bis 1946 Bregden, Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen)
 Wawilowo (Udmurtien), in der Republik Udmurtien